Comas kan som auktorsförkortning betyda:

 Augusto Comas
 J. Comas
 María del Mar Comas

Robotskapade auktorsförkortningar